Никомед (, ) в истории:

 Никомед — древнегреческий математик, III—II века до н. э.

Цари Вифинии 
 Никомед I — правивший в 280 до н. э. — 255 до н. э.
 Никомед II Эпифан — правивший в 149 до н. э. — 128 до н. э.
 Никомед III Эвергет — правивший в 128 до н. э. — 94 до н. э.
 Никомед IV Филопатор — правивший в 94 до н. э. — 74 до н. э.

См. также 
 Nycomed — швейцарская фармацевтическая компания